Os Jogos da Francofonia de 2009 foram a sexta edição dos Jogos da Francofonia. Ocorreram entre 27 de setembro e 6 de outubro na cidade de Beirute, no Líbano, reunindo 48 países.

Modalidades 

Seis modalidades esportivas, sete culturais e uma de demonstração fizeram parte do programa dos VI Jogos da Francofonia:

Esportivas
Atletismo
Basquetebol (feminino)
Boxe
Futebol (juniores)
Judô
Tênis de mesa

Culturais
Canto
Conto
Dança criativa
Literatura
Pintura
Fotografia
Escultura

Demonstração
Voleibol de praia
|}

Países participantes 

48 países participaram da sexta edição dos Jogos da Francofonia:

 Canada New Brunswick
 Canadá Quebec

 Comunidade Francesa da Bélgica

|}

Calendário 
Este foi o calendário dos Jogos:

   
|- style="font-size:90%"
|bgcolor=#00cc33|   ●   ||Cerimônia de abertura|| bgcolor=#BFD7FF|        ||Dia de competição|| bgcolor=#FFDF80|        ||Dia de final||bgcolor=#f88017|   ●   ||Cerimônia de encerramento
|-   
   

   
|-
!Setembro/Outubro
!width=20px|26
!width=20px|27
!width=20px|28
!width=20px|29
!width=20px|30
!width=20px|1
!width=20px|2
!width=20px|3
!width=20px|4
!width=20px|5
!width=20px|6
!width=25px|Finais
|-style="font-size:90%"
| Cerimônias || ||bgcolor="#00cc33" align="center" | ● || || || || || || || || ||bgcolor=#f88017 align="center" | ● || 

|-style="font-size:90%"
!colspan=13|Eventos esportivos

|-style="font-size:90%"
| Atletismo
| 
| 
| 
| 
| 
| bgcolor="#FFDF80" align="center"| 3
| bgcolor="#FFDF80" align="center"| 13
| bgcolor="#FFDF80" align="center"| 9
| bgcolor="#FFDF80" align="center"| 9
| bgcolor="#FFDF80" align="center"| 12
| 
| align="center"| 46

|-style="font-size:90%"
| Basquetebol
| 
| 
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| 
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#FFDF80" align="center"| 1
| 
| align="center"| 1

|-style="font-size:90%"
| Boxe
| 
| 
| 
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#FFDF80" align="center"| 11
| 
| align="center"| 11

|-style="font-size:90%"
| Futebol
| bgcolor="#BFD7FF" |
| 
| bgcolor="#BFD7FF" |
| 
| bgcolor="#BFD7FF" |
| 
| 
| bgcolor="#BFD7FF" |
| 
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#FFDF80" align="center"| 1
| align="center"| 1

|-style="font-size:90%"
| Judô
| 
| 
| bgcolor="#FFDF80" align="center"| 5
| bgcolor="#FFDF80" align="center"| 5
| bgcolor="#FFDF80" align="center"| 4
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| align="center"| 14

|-style="font-size:90%"
| Tênis de mesa
| 
| 
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#FFDF80" align="center"| 2
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#FFDF80" align="center"| 1
| bgcolor="#FFDF80" align="center"| 1
| 
| 
| align="center"| 4

|-style="font-size:90%"
| Voleibol de praia
| 
| 
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| 
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#FFDF80" align="center"| 2
| 
| 
| align="center"| 2

|-style="font-size:90%"
!colspan=13|Eventos culturais

|-style="font-size:90%"
| Canto
| 
| 
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| 
| 
| bgcolor="#FFDF80" align="center"| 1
| 
| 
| align="center"| 1

|-style="font-size:90%"
| Conto
| 
| 
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#FFDF80" align="center"| 1
| 
| 
| 
| 
| align="center"| 1

|-style="font-size:90%"
| Dança
| 
| 
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| 
| bgcolor="#FFDF80" align="center"| 1
| 
| 
| 
| align="center"| 1

|-style="font-size:90%"
| Escultura
| 
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#FFDF80" align="center"| 1
| 
| 
| 
| align="center"| 1

|-style="font-size:90%"
| Fotografia
| 
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#FFDF80" align="center"| 1
| 
| 
| 
| align="center"| 1

|-style="font-size:90%"
| Literatura
| 
| 
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| 
| bgcolor="#FFDF80" align="center"| 1
| 
| 
| 
| align="center"| 1

|-style="font-size:90%"
| Pintura
| 
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#FFDF80" align="center"| 1
| 
| 
| 
| align="center"| 1

|-
!Finais || 0 || 0 || 5 || 5 || 4 || 5 || 14 || 15 || 13 || 24 || 1 || 86
|}

Quadro de medalhas

 País sede destacado.

Nota: não inclui as medalhas do voleibol de praia, que foi um esporte de demonstração.

Ligações externas 

Jogos da Francofonia de 2009